MKM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mukah (Malaysia)